La saison 1952-1953 est la saison inaugurale de la Western Hockey League. Huit équipes ont joué chacune 70 matchs.

Saison régulière

Classement

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires 
Le premier de la saison régulière rencontre le sixième au meilleur des 7 matchs. Le gagnant est directement qualifié pour la finale. Les quatre autres franchises se rencontrent au meilleur des 5 matchs, les vainqueurs disputant une nouvelle série de cinq matchs pour déterminer l'autre participant à la finale.

Tableau

Récompenses

Trophée collectif

Trophées individuels

Notes et références 

WHL
WHL
Saison de la WHL